MacAuley, McAuley et Macauley sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme

MacAuley
 Morton MacAuley, homme politique canadien
 Norman MacAuley (1917-2016), homme politique provincial saskatchewanais

McAuley
 Andrew McAuley (1968-2007), aventurier australien
 Catherine McAuley (1778-1848), religieuse irlandais
 Gareth McAuley (né en 1979), footballeur nord-irlandais
 Hughie McAuley (né en 1953), entraineur de football britannique
 Ken McAuley (1921-1992), hockeyeur canadien
 Paul J. McAuley (né en 1955), botaniste et écrivain britannique

Macauley
 Andrew James Macauley (1887-1939), homme politique provincial canadien
 Ed Macauley (né en 1928), joueur de basket-ball
 John Macauley (né en 1866), joueur de rugby à XV

Toponyme
 McAuley, communauté du Manitoba,  Canada

Homonymie de patronyme